Antonio Taramelli – archeologo italiano
Antonio Taramelli – politico italiano